Чемпионат Исландии по футболу 1938 стал 27-м розыгрышем чемпионата страны. В чемпионат вернулся после годичного перерыва «Викингур», а чемпионом в шестой раз стал «Валюр».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1938 году
1938 год в Исландии